Ballard Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Ballard Creek (Alabama), im Sumter County
 Ballard Creek (Adair County, Arkansas)
 Ballard Creek (Perry County, Arkansas)
 Ballard Creek (Washington County, Arkansas)
 Ballard Creek (Georgia), im Bartow County
 Ballard Creek (Indiana), im Jackson County
 Ballard Creek (Marion County, Iowa)
 Ballard Creek (Pottawattamie County, Iowa)
 Ballard Creek (Iowa), im Story County
 Ballard Creek (Kalifornien), im Santa Barbara County
 Ballard Creek (Michigan), im Cheboygan County
 Ballard Creek (Buncombe County, North Carolina)
 Ballard Creek (Lincoln County, North Carolina)
 Ballard Creek (Oklahoma), im Adair County
 Ballard Creek (Oregon), im Baker County
 Ballard Creek (South Carolina), im Clarendon County
 Ballard Creek (Texas), im Motley County
 Ballard Creek (Isle of Wight County, Virginia)
 Ballard Creek (York County, Virginia)